Holenderskie Tourist Trophy 2008 – dziewiąta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 28 czerwca 2008 roku na torze TT Circuit Assen.

Wyniki MotoGP

Wyniki 250 cm3

Wyniki 125 cm3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2008
Holenderskie Tourist Trophy
2008 w Holandii